Asian Tour 2013/2014 – Turniej 1 − drugi turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 11-15 czerwca 2013 w Yixing Sports Centre w mieście Yixing w Chinach.

W finale turnieju zwyciężył Joe Perry, który pokonał Marka Selby’ego 4−1.

Nagrody

Pieniężne 
Źródło:
 Zwycięzca: £ 10 000 
 II miejsce: £ 5 000 
 Półfinalista: £ 2 500 
 Ćwierćfinalista: £ 1 500 
 Ostatnia 16: £ 1 000 
 Ostatnia 32: £ 600 
 Ostatnia 64: £ 200
 Pula nagród: £ 50 000

Runda dzikich kart 
Źródło:
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa 
Źródło:

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 141  Michael White
 137, 120  Mark Selby
 127  Jack Lisowski
 125  Jin Long
 125  Jimmy White
 121, 105  Ding Junhui
 120  Cui Ming
 120  Li Hang
 118  Alfie Burden
 117, 100  Liu Chuang
 117  Yu Delu

 116  John Higgins
 116  Zhang Anda
 116  Mei Xiwen
 113  Ju Reti
 113  Jimmy Robertson
 109  Zhang Yang
 109  Gerard Greene
 105  Dominic Dale
 103  Cao Xinlong
 102  Robert Milkins
 101, 100  Guan Zhen

Przypisy

Bibliografia 
 AT 1 na snooker.org

Players Tour Championship 2013/2014
2013 w Chinach